Miot – grupa młodych ssaków urodzonych w efekcie jednej ciąży wielopłodowej,
 Miot – termin stosowany czasami w zoologii dla określenia wszystkich osobników pochodzących z jednego zapłodnienia,
 Miot – obszar pola lub lasu obstawiony przez myśliwych i naganiany jednorazowo przez nagankę podczas polowania zbiorowego; także polowanie na tym obszarze.

Bibliografia 
 
 
 

Zoologia
Zootechnika
Teriologia